Słodowiec – część warszawskiej dzielnicy Bielany
 Słodowiec – stacja warszawskiego metra